Kodori kan syfta på:

Kodori (vattendrag) – en flod i Abchazien i nordvästra Georgien
Kodoridalen – en dal i Abchazien i nordvästra Georgien
Kodoribergen – en bergskedja i Abchazien i nordvästra Georgien
Kodori (ort) – en ort i östra Abchazien